Sleeping (In the Fire) – singolo dei W.A.S.P. del 1985, dall'album W.A.S.P.
 Sleeping – singolo di Rick Astley del 2001